Sacrificio de Cristo puede referirse a:

Pasión de Cristo
Eucaristía
Redención